Ерощенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ерощенко, Николай Владимирович (1957—2002) — российский предприниматель и политик.
 Ерощенко, Сергей Владимирович (род. 1961) — российский государственный деятель и предприниматель.